Dit is een lijst van planetoïden 10301-10400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (10301) Kataoka || 1989 FH || 30 maart 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 10302 - || 1989 ML || 29 juni 1989 || E. F. Helin, J. Alu
|-
| (10303) Fréret || 1989 RD2|| 2 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (10304) Iwaki || 1989 SY || 30 september 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10305) Grignard || 1989 YP5|| 29 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (10306) Pagnol || 1990 QY || 21 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (10307) - || 1990 QX1|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (10308) - || 1990 QC3|| 28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (10309) - || 1990 QC6|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (10310) Delacroix || 1990 QZ8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (10311) Fantin-Latour || 1990 QL9|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (10312) - || 1990 QT9|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (10313) Vanessa-Mae || 1990 QW17|| 26 augustus 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (10314) - || 1990 RF || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10315) Brewster || 1990 SC4|| 23 september 1990 || E. F. Helin
|-
| (10316) Williamturner || 1990 SF9|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (10317) - || 1990 SA15|| 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (10318) Sumaura || 1990 TX || 15 oktober 1990 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (10319) Toshiharu || 1990 TB1|| 11 oktober 1990 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (10320) Reiland || 1990 TR1|| 14 oktober 1990 || E. F. Helin
|-
| (10321) Rampo || 1990 UN2|| 26 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (10322) Mayuminarita || 1990 VT1|| 11 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10323) Frazer || 1990 VW6|| 14 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (10324) Vladimirov || 1990 VB14|| 14 november 1990 || L. G. Karachkina
|-
| (10325) Bexa || 1990 WB2|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (10326) Kuragano || 1990 WS2|| 21 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10327) Batens || 1990 WQ6|| 21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (10328) - || 1991 GC1|| 10 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (10329) - || 1991 GJ1|| 11 april 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10330) Durkheim || 1991 GH3|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (10331) Peterbluhm || 1991 GM10|| 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (10332) Défi || 1991 JT1|| 13 mei 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (10333) Portnoff || 1991 NZ6|| 12 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (10334) Gibbon || 1991 PG5|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (10335) - || 1991 PG9|| 15 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (10336) - || 1991 PJ12|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (10337) - || 1991 RO1|| 10 september 1991 || A. Sugie
|-
| (10338) - || 1991 RB11|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (10339) - || 1991 RK17|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (10340) Jostjahn || 1991 RT40|| 10 september 1991 || F. Börngen
|-
| (10341) - || 1991 SC2|| 16 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (10342) - || 1991 TQ || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (10343) Church || 1991 VW8|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (10344) - || 1992 CA2|| 12 februari 1992 || O. A. Naranjo, J. Stock
|-
| (10345) - || 1992 DC11|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (10346) Triathlon || 1992 GA1|| 2 april 1992 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (10347) Murom || 1992 HG4|| 23 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (10348) Poelchau || 1992 HL4|| 29 april 1992 || F. Börngen
|-
| (10349) - || 1992 LN || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (10350) Spallanzani || 1992 OG2|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (10351) Seiichisato || 1992 SE1|| 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10352) Kawamura || 1992 UO3|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10353) Momotaro || 1992 YS2|| 20 december 1992 || S. Otomo
|-
| (10354) Guillaumebudé || 1993 BU5|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (10355) Kojiroharada || 1993 EQ || 15 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10356) Rudolfsteiner || 1993 RQ4|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (10357) - || 1993 SL3|| 19 september 1993 || H. E. Holt
|-
| (10358) Kirchhoff || 1993 TH32|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (10359) - || 1993 TU36|| 13 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (10360) - || 1993 VN || 7 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10361) Bunsen || 1994 PR20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (10362) - || 1994 UC2|| 31 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10363) - || 1994 UP11|| 31 oktober 1994 || PCAS
|-
| (10364) Tainai || 1994 VR1|| 3 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10365) Kurokawa || 1994 WL1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10366) Shozosato || 1994 WD4|| 24 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (10367) Sayo || 1994 YL1|| 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (10368) Kozuki || 1995 CM1|| 7 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (10369) Sinden || 1995 CE2|| 8 februari 1995 || D. J. Asher
|-
| (10370) Hylonome || 1995 DW2|| 27 februari 1995 || D. C. Jewitt, J. X. Luu
|-
| (10371) Gigli || 1995 DU3|| 27 februari 1995 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (10372) Moran || 1995 FO10|| 26 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (10373) MacRobert || 1996 ER || 14 maart 1996 || D. di Cicco
|-
| (10374) Etampes || 1996 GN19|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (10375) Michiokuga || 1996 HM1|| 21 april 1996 || A. Nakamura
|-
| (10376) Chiarini || 1996 KW || 16 mei 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (10377) Kilimanjaro || 1996 NN4|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (10378) Ingmarbergman || 1996 NE5|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (10379) Lake Placid || 1996 OH || 18 juli 1996 || G. R. Viscome
|-
| (10380) Berwald || 1996 PY7|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (10381) Malinsmith || 1996 RB || 3 september 1996 || B. G. W. Manning
|-
| (10382) Hadamard || 1996 RJ3|| 15 september 1996 || P. G. Comba
|-
| (10383) - || 1996 SR7|| 16 september 1996 || S. P. Laurie
|-
| (10384) - || 1996 TQ10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10385) Amaterasu || 1996 TL12|| 15 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10386) Romulus || 1996 TS15|| 12 oktober 1996 || V. S. Casulli
|-
| (10387) Bepicolombo || 1996 UQ || 18 oktober 1996 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (10388) Zhuguangya || 1996 YH3|| 25 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10389) Robmanning || 1997 LD || 1 juni 1997 || NEAT
|-
| (10390) Lenka || 1997 QD1|| 27 augustus 1997 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| (10391) - || 1997 RR3|| 5 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (10392) Brace || 1997 RP7|| 11 september 1997 || R. Linderholm
|-
| (10393) - || 1997 RF8|| 4 september 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (10394) - || 1997 SG1|| 22 september 1997 || P. Sala
|-
| (10395) Jirkahorn || 1997 SZ1|| 23 september 1997 || M. Wolf, P. Pravec
|-
| (10396) - || 1997 SW33|| 17 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10397) - || 1997 SX33|| 17 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (10398) - || 1997 UP8|| 23 oktober 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (10399) Nishiharima || 1997 UZ8|| 29 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (10400) Hakkaisan || 1997 VX || 1 november 1997 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten